Данная статья представляет собой статистику всех матчей, которые провела национальная сборная Украины по футболу с момента создания по настоящее время, начиная с первого матча против сборной Венгрии 29 апреля 1992 года. В статистику включены как официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации футбола с момента вступления в эту организацию в 1992 году, так и товарищеские. Матчи сборной УССР не учтены. Также не учтены товарищеские игры со вторыми национальными сборными, с клубными командами разных стран и с прочими командами, принимавшими участие в различных международных турнирах. Со списком матчей сборной, разбитым по десятилетиям, можно ознакомиться в соответствующих статьях: 
 Матчи сборной Украины по футболу (1992—1999)
 Матчи сборной Украины по футболу (2000—2009)
 Матчи сборной Украины по футболу (2010—2019)
 Матчи сборной Украины по футболу (2020—2029)

По состоянию на 1 января 2023 сборная Украины провела 298 матчей (131 дома, 125 в гостях и 42 на нейтральном поле), из них она победила в 134 играх, 85 свела вничью и проиграла в 79, разница мячей 413 − 300

Для подсчёта очков в статье использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0

Баланс матчей по годам 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года

Матчи по турнирам 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года

Матчи по месту проведения 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года

Домашние матчи

Матчи по городам 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года
Восемь украинских городов принимали домашние матчи национальной сборной

Матчи по стадионам 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года
12 стадионов принимали домашние матчи национальной сборной

Соперники сборной Украины

По странам 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года
В общей сложности сборная Украины проводила матчи с командами 72 стран

Со сборной Украины в матчах против соперника:

По конфедерациям 
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2023 года

Примечания 
*Для подсчёта очков использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0

Ссылки 
 Газета «Команда» № 242 (3811) от 27 декабря 2011, с.7
 Матчи национальной сборной Украины по футболу  на сайте ФФУ
 Матчи национальной сборной Украины по футболу  на сайте ФИФА

Матчи сборной Украины по футболу